Morovis (gemeente), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Morovis (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente